Hertrich ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Hertrich (* 1949), deutscher Manager
 Sebastian Hertrich (* 1985), deutscher Bildhauer
 Stefan Hertrich, deutscher Musiker und Autor spiritueller Hörbücher